Дублінський марафон ( відомий також як ) — щорічний марафон, що проходить останнього понеділка жовтня місяця в ірландському місті Дублін. Проводиться щороку, починаючи з 1980 року. У марафоні 2007 року узяло участь близько 11000 учасників, половина з яких були приїхали до Дубліна з інших країн.

Призи 
Абсолютний переможець отримує нагороду , а також грошовий приз у розмірі 15000 євро. Додатковими 5000 євро нагороджується переможець, який встановлює новий рекорд Дублінського марафону.

Переможці 
Ключ:

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт 

Спорт у Дубліні
Засновані в Європі 1980
Марафони Ірландії